Svetovni pokal v smučarskih skokih 2011 je bila dvaintrideseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. 

V skupnem seštevku sezone je slavil Thomas Morgenstern, ki si je s tem priboril svoj drugi veliki kristalni globus. Morgenstern je dobil tudi Novoletno turnejo štirih skakalnic. V posebnem seštevku poletov je postal zmagovalec Gregor Schlierenzauer, ki je tako osvojil svoj drugi mali kristalni globus v tej disciplini. Pokal narodov je šel v Avstrijo.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Svetovni pokal v poletih

Pokal narodov

Viri 
 

2011 v športu
2011